Awan (Indonesië)
 Awan (Elam)